Gough se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lewis Henry Gough
 F.J. Gough